Роккаверано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.

Население составляет 458 человек (2008 г.), плотность населения составляет 15 чел./км². Занимает площадь 30 км². Почтовый индекс — 14050. Телефонный код — 0144.

В коммуне 25 марта особо празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.roccaverano.at.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики